Baylon oder Baylón ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Baylon (1903–??), österreichischer Fechter 
 Jair Baylón (* 1989), peruanischer Fußballspieler
 Joel Zamudio Baylon (* 1954), philippinischer Geistlicher, Bischof von Legazpi
 John Baylon (* 1965), philippinischer Judoka 
 Julio Baylón (1950–2004), peruanischer Fußballspieler
 Luren Baylon (* 1977), peruanische Volleyballspielerin 
 Norma Baylon (* 1942), argentinische Tennisspielerin
 Óscar Baylón Chacón (1929–2020), mexikanischer Politiker
 Paschalis Baylon (Pascual Baylón; 1540–1592), spanischer Ordensgeistlicher und Heiliger